Джафа́ров () — фамилия, происходящая от мусульманского мужского имени Джафар. Женская форма — .

Известные носители 
 Джафаров, Аббас Мамед оглы (1900—1981) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).
 Джафаров (Жафаров), Абумуслим Пирмагомедович (1909—1969) — табасаранский писатель.
 Джафаров, Агададаш (1863—1940) — азербайджанский поэт.
 Джафаров, Агаширин Агамамед оглы (1906—1984) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Джафаров, Аждар Хосров оглы (род. 1985) — азербайджанский спортивный деятель, заслуженный тренер Азербайджана.
 Джафаров, Акиф Аллахярович (1930—1992) — инженер-геолог, доктор геолого-минералогических наук, Герой Социалистического Труда.
 Джафаров, Али Асад оглы — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Джафаров, Асаф Али Искендер оглы (1927—2000) — художник, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, Народный художник Азербайджана
 Джафаров, Байрам Исмаил оглы (1906—1992) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1951).
 Джафаров, Галиб Мусаевич (род. 1978) — казахстанский боксёр, чемпион мира.
 Джафаров, Гафур Джафар оглы (1924—?) — советский азербайджанский строитель, Герой Социалистического Труда (1966).
 Джафаров, Джаваншир Халил оглы (род. 1953) — дирижер, Народный артист Азербайджана.
 Джафаров, Джамал Али-Абасович (род. 2002) — азербайджанский и российский футболист.
 Джафаров, Джафар Гашум оглы (род. 1914) — азербайджанский театровед и литературовед.
 Джафаров, Заур Алиага оглы (род. 1982) — азербайджанский пауэрлифтер. 
 Джафаров, Зубер Гаджиевич (род. 1959) — советский и российский тренер по боксу.
 Джафаров, Ибрагим Гасан оглы (род. 1956) — профессор, ректор Азербайджанского государственного аграрного университета (2013—2022).
 Джафаров, Идрис Хикмет оглы (род. 1983) — азербайджанский музыкальный продюсер, телеведущий, журналист.
 Джафаров, Ильгар Шабан оглы (род. 1960) — азербайджанский фотожурналист, сотрудник Государственного агентства информации АзерТАдж.
 Джафаров, Керим Исламович (род. 1952) — ведущий историк нефтяной и газовой промышленности.
 Джафаров, Кямал Хагани оглы (род. 1989) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Джафаров, Магомед Раджабович (род. 1976) — российский дзюдоист.
 
 Джафаров, Мамед-Юсиф Гаджибаба оглы (1885—1938) — азербайджанский политический и государственный деятель.
 Джафаров, Мамедтаги Ибрагим оглы (род. 1936) — азербайджанский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, академик НАНА.
 Джафаров, Мушвиг (1968) — советский и азербайджанский самбист и дзюдоист.
 Джафаров, Низами Гулу оглы (род. 1959) — азербайджанский филолог.
 Джафаров, Рагим Эльдар оглы (род. 1992) — российский писатель, сценарист.
 Джафаров, Рамиз Субхан оглы (1974—2020) — азербайджанский военнослужащий.
 Джафаров, Рамин Натиг оглы (род. 1981) — директор «BAKU TV». 
 Джафаров, Расул Агахасан оглы (род. 1984) — азербайджанский юрист.
 
 Джафаров, Руслан Заур оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист, защитник.
 Джафаров, Саиджамшид (род. 1999) — узбекистанский боксёр-любитель, двукратный чемпион Азии (2021, 2022).
 Джафаров, Сафтар Мамед оглы (1900—1961) — советский государственный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.
 Джафаров, Селим Абдуллатипович (1907—1978) — советский тюрколог и кавказовед.
 Джафаров, Теймур Фикрет оглы (род. 1978) — российский кино- и телепродюсер, режиссёр, актёр. 
 
 Джафаров, Хасрат Валех оглы (род. 2002) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Джафаров, Хушдил Саиджамолович (род. 1996) — таджикский боец смешанных единоборств.
 Джафаров, Шамиль Талыб оглы (1929—1990) — заслуженный инженер Азербайджанской ССР, нефтяник, конструктор, инициатор раздельной эксплуатации нефтяных скважин.
 Джафаров, Элимхан Сулейман оглы (род. 1956) — азербайджанский учёный-биолог.
 Джафаров, Эльдар Намидович (род. 1983) — танцор, хореограф-постановщик.
 Джафаров, Эмин Хафиз оглы (род. 1979) — азербайджанский спортивный стрелок и тренер.

Джафарова

См. также 
 Джафар (значения)
 Джапаридзе
 Джафарабад

Примечания